Un panneau de lamelles minces et longues peut être :
 un panneau à lamelles orientées : OSB ;
 un panneau à lamelles non-orientées : waferboard.